Die Liste der Spieler von Real Madrid umfasst alle Spieler, die mindestens 100 Ligaspiele in der Primera División für Real Madrid absolviert haben.

Stand: Saisonende 2021/22

Weblinks 

 Vollständige Liste aller Spieler mit Ligaeinsätzen auf bdfutbol.com
 Vollständige Liste aller Spieler 1902–1928 auf leyendablanca.galeon.com
 Alle Spieler auf der Datenbank von leyendablanca.galeon.com

!
Madrid Real
Fussballspieler Madrid Real